

Presentación previa 
No hubo campeón defensor, ya que se trató de la primera edición del torneo.

El húngaro Márton Fucsovics fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al alemán Dustin Brown por 6-3, 6-4.

Cabezas de serie 

 Paolo Lorenzi (Primera ronda)
 Andreas Haider-Maurer (Segunda ronda)
 Dustin Brown (Final)
 Frank Dancevic (Semifinales)

<ol start="5">
  Matteo Viola ''(Primera ronda)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Primera ronda)
  Thomas Fabbiano ''(Primera ronda)
  Jan Mertl (Cuartos de final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Andría 2013